Е () — китайская фамилия (клан). Южнокитайское (кантонское) произношение — Ип (романизируется Ip или Yip).

Известные носители фамилии 
 Е Жунгуан (род. 1963) — китайский шахматист, гроссмейстер (1990).
 Е Пэйцзянь (叶培 建, род. 1945) — китайский учёный в области информационных технологий и космонавтики, руководитель и главный конструктор лунной программы Китая.
 Е Сюаньпин (1924—2019) — китайский партийно-государственный деятель, член ЦК КПК 12—14 созывов, мэр Гуанчжоу (1983—1985), губернатор провинции Гуандун (1985—1991).
 Е Сяньгуань — военачальник Цзинь, начальник гарнизона города Тунгуань, сдавшийся монголам в 1232 году.
 Е Сяовэнь (叶小文) — руководитель Государственного бюро по делам религиозных организаций КНР. Один из участников Всемирного буддийского форума, проходившего в Китае в апреле 2009 года.
 Е Сяоян (род. 1955) — китайский композитор.
 Е Тин (叶挺, 1896—1946) — китайский военный деятель.
 Е Фэй (1914—1999) — китайский генерал и политик.
 Е Фэн, урождённая Ван Цзюлин (род. 1937) — китайская актриса и певица, звезда гонконгского кинематографа 1950—1960 годов.
 Е Пэн (1897—1947) — генерал-лейтенант Китайской республики.
 Е Хуаньмин (род. 1965) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Е Цзянчуань (род. 1960) — китайский шахматист, гроссмейстер (1993), семикратный чемпион Китая, заслуженный тренер ФИДЕ.
 Е Цзяньин (1897—1986) — китайский политический деятель, маршал КНР.
 Е Цзяньчунь (род. 1965) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Цзянси с 21 октября 2021 года.
 Е Цяобо (род. 1964) — китайская спортсменка, призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту.
 Е Чун (род. 1969) — китайский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.
 Е Ши (1150—1223) — китайский философ, неоконфуцианец, политический деятель, литератор.
 Е Шивэнь (род. 1996) — китайская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка.
 Е Шухуа (род. 2000) — тайваньская певица, участница южнокорейской женской группы (G)I-DLE.

В кантонской форме

Другое 
 Е — уезд в округе Пиндиншань провинции Хэнань.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии